Solaris (1961), Stanisław Lem  regénye
 Solaris (1968), Nyikolaj Kemarszkij és Borisz Nierenburg kétrészes tévéfilmje Lem regényéből 
 Solaris (1972), Andrej Tarkovszkij filmje Lem regényéből
 Solaris (2002), Steven Soderberg filmje Lem regényéből
 Solaris, magyar progresszív rock együttes
 Solaris, szőlőfajta
 Solaris Bus & Coach, lengyel autóbuszgyártó cég
 Oracle Solaris, az Oracle/Sun Microsystems által kifejlesztett operációs rendszer
 Ganz Solaris Trollino, a Ganz Transelektro Közlekedési Kft. fejlesztette új trolibusz